Andreas Mitschke ist der Name von

* Andreas Mitschke (Dirigent) (* 1982), deutscher Dirigent und Organist
 Andreas Mitschke (Sänger) (* 1958), deutscher Opernsänger